Michajlovský palác odkazuje na více komplexů v Petrohradě:

 Michajlovský palác – sídlo Státního ruského muzea
 Malomichajlovský palác – palác velkoknížete Michaila Michajloviče na Admiralitním nábřeží
 Novomichajlovský palác – velkoknížecí palác na Palácovém nábřeží  
 Michajlovský zámek – palác Pavla I.